

События 

 6 января — коронация Левона II в Киликийской Армении. Священная Римская империя и папский престол признали независимое Киликийское армянское государство. Армянское княжество в Киликии преобразовано в королевство.
 Смерть Валрама, первого графа Нассау и основателя династии Нассау.
 1198—1230 — Король Чехии Пржемысл Оттокар I.
 Начало борьбы за немецкий престол между Оттоном Брауншвейгским и Филиппом Швабским.
 1198—1215 — Король Германии и император Священной Римской империи Оттон IV Брауншвейгский (ок. 1175—1218).
 1198—1208 — Король Германии и император Священной Римской империи Филипп Швабский (ок.1176-1208). Женат на Ирине, дочери Исаака II Ангела.
 1198—1216 — Папа Иннокентий III (ок.1160-1216).
 1198—1212 — Король Сицилии Фридрих (1194, 26.12-1250).
 Смерть Констанции, регентши Сицилии. Регентом становится папа Иннокентий.
 24 июля — немецкие крестоносцы разбили ливов-язычников в битве при Рижской горе.
 Леопольд VI вновь объединил герцогства Австрию и Штирию.
 Черниговское княжество возглавил Игорь Святославич.
 В Монголии чжурчжэни и кереиты нанесли поражение татарам. Темуджин (будущий Чингисхан) принимал участие в войне на стороне кереитов Тоорила (Ван-хана).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1198 году
 Иоанн Всеволодович, удельный стародубский князь.
 Эртогрул — османский султан

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1198 году
 Целестин III (папа римский)
 Фридрих I (герцог Австрии)
 Ламбронаци, Нерсес
 Аверроэс
 Владимир Ярославич (князь галицкий)
 Изяслав Ярославич (сын Ярослава Владимировича)
 Ярослав Всеволодович, князь черниговский.

См. также